

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Feliksin – część miasta Łódź
 Feliksin – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Feliksin – część wsi Taluba w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin